Varas är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Havet är nära Varas åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Varas. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  kilometer norr om Varas.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis